H99 steht für:
 Helsingborgausstellung 1999, eine Wohnmesse in Helsingborg
 HMS Hero (H99), ein Zerstörer der H-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung